

Technique 
 Westland Lysander, avion britannique

Biologie 
 Parides lysander, un insecte lépidoptère de la famille des Papilionidae, de la sous-famille des Papilioninae et du genre Parides.

Patronyme 

 , page d'homonymie.

Toponyme 
 Lysander, ville américaine dans l’État de New York.

Bateaux 
 , page d'homonymie.

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de bateaux